Le Sonnet 58 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THat God forbid, that made me firſt your ſlaue,
I ſhould in thought controule your times of pleaſure,
Or at your hand th' account of houres to craue,
Being your vaſſail, bound to ſtaie your leiſure.
Oh let me ſuffer( being at your beck)
Th' impriſon'd abſence of your libertie,
And patience tame,to ſufferance bide each check,
Without accuſing you of iniury.
Be where you liſt,your charter is ſo ſtrong,
That you your ſelfe may priuiledge your time
To what you will,to you it doth belong,
Your ſelfe to pardon of ſelfe-doing crime.
   I am to waite,though waiting ſo be hell,
   Not blame your pleaſure be it ill or well.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

058